La Lettre écarlate (The Scarlet Letter) est un roman américain de Nathaniel Hawthorne publié en 1850.

Ce roman a fait l'objet de plusieurs adaptations au cinéma :

 La Lettre écarlate (The Scarlet Letter), un film muet américain réalisé par Victor Sjöström en 1926 ;
 La Lettre écarlate (The Scarlet Letter), un film américain réalisé par Robert G. Vignola et sorti en 1934 ;
 La Lettre écarlate (Der Scharlachrote Buchstabe), un film allemand réalisé par Wim Wenders en 1973 ;
 La Lettre écarlate (The Scarlet Letter), un film sud-coréen réalisé par Byun Hyuk en 2004.

Voir aussi 
 A écarlate